Ridel ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Johann Rudolph Ridel (1759–1821), deutscher Jurist
 Félix-Clair Ridel (1830–1884), französischer Bischof
 Geoffrey Ridel (Richter) († 1120), anglonormannischer Richter
 Geoffrey Ridel († 1189), englischer Lordkanzler
 Renaud Ridel, Herzog von Gaeta
 Rudolf Ridel (1828–1893), deutscher Landschaftsmaler
 Stefanie Ridel (* 1973), US-amerikanische Sängerin

Siehe auch:
 Riedel (Begriffsklärung)